Кроуфорд може да се отнася за:
 Хора
 Джоан Кроуфорд (1908-1977), американска актриса
 Изабела Валанси Кроуфорд (1850-1887), канадска поетеса
 Уилям Кроуфорд (1772-1834), американски политик
 Френсис Мериън Кроуфорд (1854-1909), американски писател
 Селища в САЩ
 Кроуфорд (Колорадо)
 Кроуфорд (Ню Йорк)
 Окръзи в САЩ
 Кроуфорд, Арканзас
 Кроуфорд, Джорджия
 Кроуфорд, Илинойс
 Кроуфорд, Индиана
 Кроуфорд, Айова
 Кроуфорд, Канзас
 Кроуфорд, Мичиган
 Кроуфорд, Мисури
 Кроуфорд, Охайо
 Кроуфорд, Пенсилвания
 Кроуфорд, Уискънсин
 Кроуфорд, остров в Канада
 Кроуфорд, планина в САЩ